

Кипиново () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Велико-Тирново.
 Кипиново () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.